JDH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jodhpur (India)